Списъкът на видовете от рода Антуриум представя списък на видове от рода на растения, принадлежащи към семейството Змиярникови. Според The Plant List в рамките на този вид е най-малко 926 вида имащи проверени и потвърдени имена.

 Списък на видовете

Източници 

Антуриум